Göpner ist der Familienname folgender Personen:

 Jessica Göpner (* 1990), deutsche Volleyball- und Beachvolleyballspielerin
 Walter Göpner (* 1930), deutscher Fußballspieler